CPR steht als Abkürzung für:
 Canadian Pacific Railway, eine Eisenbahngesellschaft
 , siehe Herz-Lungen-Wiederbelebung
 , ein Synonym für Patescibacteria
 Catalogus Professorum Rostochiensium, das digitale Professoren-Lexikon der Universität Rostock
 Chicago Public Radio, früherer Name des Radiosenders WBEZ, siehe Chicago Public Media
 Chinese People's Republic, die Volksrepublik China (UNDP-CODE)
 Cloud-Profiling-Radar, ein Wetterradartyp
 , siehe Allmendegut
 , eine nigrische Partei, siehe Kongress für die Republik (Niger)
 , eine tunesische Partei, siehe Kongress für die Republik (Tunesien)
 Construction Products Regulation, siehe Verordnung (EU) Nr. 305/2011
 Continuous Plankton Recorder,  Gerät zur meeresbiologischen Überwachung
 CPR-Heuristik, siehe Heuristik von Curtis, Powell und Reid
 Crosby, Pevar & Raymond, eine US-Rock-Jazzband, siehe David Crosby#Crosby, Pevar, Raymond (CPR)
 Det Centrale Personregister, eine zentrale Personendatenbank der dänischen Behörden
 NADPH-Cytochrom-P450-Oxidoreduktase, ein Enzym
 Casper/Natrona County International Airport im US-Bundesstaat Wyoming (IATA-Code)
 CPR-1000, Generation II+ Druckwasserreaktor
 Colorado Public Radio, öffentliche Radiogesellschaft von Colorado
 CPR-Gruppe, Verwandtschaftsgruppe (Klade) von Bakterien ()

Abkürzung